PCK steht für:

 Petrolchemisches Kombinat, siehe PCK-Raffinerie
 Polnisches Rotes Kreuz

Abkürzung